

Geografia 
Berkshire – contea dell'Inghilterra
Berkshire – località degli Stati Uniti, nella Contea di Tioga (New York)
Berkshire – località degli Stati Uniti, nella Contea di Franklin (Vermont)
Contea di Berkshire – contea degli Stati Uniti, nel Massachusetts
Berkshire Mountains – catena montuosa dell'ovest del Massachusetts, negli Stati Uniti

Altro 
 Berkshire – razza suina
 Berkshire Hathaway – società di investimento statunitense